Skäggkobbarna är skär i Åland (Finland). De ligger i den sydöstra delen av landskapet,  km sydost om huvudstaden Mariehamn. Skäggkobbarna ligger  meter över havet.

Terrängen runt Skäggkobbarna är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Skäggkobbarna. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km norr om Skäggkobbarna.

Kommentarer

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Finländska öar i Norra Östersjön